Filigrana – tecnica artistica usata in oreficeria
 Filigrana – disegno o marchio impresso sulla carta
 Filigrana di carta, o quilling – forma decorativa con uso di strisce di carta arrotolata, modellata ed incollata
 Filigrana elettronica, o watermark – disegno o marchio impresso su file multimediale